Dawid Danino
 Liran Danino